«Святой Пётр» или «Святой Пи́тер» — 80-пушечный парусный линейный корабль 2 ранга Балтийского флота Российской империи, участник Великой Северной войны. Находился в составе действующего флота с 1721 по 1727 год, совершал плавания в акватории Балтийского моря и Финского залива, принимал участие в манёврах флота в Финском заливе и использовался для обучения экипажа. Большую часть службы находился в готовности в Кронштадте, где по негодности и был разобран в 1736—1740 годах.

Название корабля 
В различных документах периода службы корабль именовался двумя формами названия: русской «Святой Пётр» и голландским вариантом «Святой Питер».

Корабль был одним из 18 парусных и парусно-гребных судов Российского императорского флота, носивших наименование «Святой Пётр» (см. их полный список). Такое же наименование носили: личная яхта Петра I и 5 одноимённых парусных линейных кораблей Балтийского флота 1741, 1760, 1786, 1794 и 1799 годов постройки; в составе Охотской флотилии служил пакетбот 1740 года постройки, участник Второй Камчатской экспедиции.

Проект и история строительства 
Летом 1709 года, после разгрома шведской армии под Полтавой и Переволочной, главным театром боевых действий Северной войны стало Балтийское море, на котором господствовал шведский флот, многократно превосходивший силы молодого и ещё слабого русского линейного флота. Отсутствие более мощного линейного флота серьёзно ослабляло военно-политические позиции Московского государства, в свою очередь затягивая войну со Швецией . Ядром такого мощного флота в период Северной войны предстояло стать трёхдечным линейным кораблям, вооружённым 80-96 орудиями; они имели не только большее, чем двухдечные корабли, количество пушек, но и имели существенно более тяжёлый бортовой залп, а также лучшую обитаемость экипажа (за счёт наличия дополнительной жилой и артиллерийской палубы).

Кораблестроительная программа, принятая царём Петром ещё в октябре-ноябре 1707 года, предусматривала включение в состав Балтийского флота трёх 80-пушечных линейных кораблей. В 1714—1716 годах эти три корабля были заложены, однако на самом раннем этапе постройки превратились в 90-96 пушечные корабли (их ранг был закреплён штатом флота от 31 октября 1717 года).

В 1716 году вместо трёх 74-пушечных и одного 64-пушечного кораблей, предусмотренных кораблестроительной программой 1715 года, были заложено сразу четыре корабля «вакантного» 80/88-пушечного ранга, в том числе и «Святой Пётр».

Закладка корабля на стапеле Санкт-Петербургского Адмиралтейства была осуществлена  года корабельным мастером Ричардом Козенцем. Строительство предполагалось завершить к осени 1717 года, но из-за занятости мастера (он одновременно строил ещё два других корабля) и нехватки плотников (в наличии было 86, а 530 недоставало) оно завершилось гораздо позже.

Ритуал спуска корабля на воду был произведён  года. К Пасхе 1721 года на «Святом Петре» по сообщению капитана корабля Сиверса должны были быть завершены плотничьи работы, примерно в это же время он был оснащён рангоутом, вооружён и вошёл в состав Балтийского флота России.

Описание конструкции 
«Святой Пётр» являлся трёхпалубным линейным кораблём 80-пушечного ранга, с деревянным корпусом и одной (кормовой) надстройкой. Нёс полное парусное вооружение.

Кораблестроительные элементы

Артиллерия и вооружение 
Вооружение корабля состояло из 80—88 гладкоствольных орудий «новой инвенции» с дульным заряжанием калибра от 6 до 30 фунтов. Фактическое вооружение корабля в каждую кампанию могло отличаться и определялось как мореходными качествами корабля так и наличием годных орудий в арсеналах флота. 88 пушками корабль вооружался в кампании 1723 и 1725 годов, такое же вооружение предполагалось назначить и в кампанию 1728 года. 

Схема размещения орудий была следующей (см. фото). На гондеке в 13 вооружённых портах побортно размещалось 26 30-фунтовых чугунных полупушек. На миддельдеке могли размещаться 24 чугунных кулеврины до 18-фунтовых включительно. Оба типа орудий предназначались для нанесения урона корпусу корабля, но второе применялось и для уничтожения рангоута. На опердеке, согласно «Положению воинским кораблям» 1724 года, должны были устанавливались более скорострельные 8-фунтовые чугунные или 12-фунтовые бронзовые пушки. На шканцах могли  устанавливаться 6-фунтовые пушки. Передние (14-е) порты гондека и опердека, а также передний (13-й) порт мидельдека постоянных орудий не имели, в случае надобности ведения огня в диаметральной плоскости в них по распространённой практике выдвигались орудия, расположенные в последующих портах.

История службы 
Начало службы корабля пришлось на завершающий этап Великой Северной войны.  года вместе с кораблями «Астрахань», «Фридемакер», «Святая Екатерина» и «Святой Александр» «Святой Пётр» находился к востоку от Кроншлота, в июле того же года в составе флота совершал манёвры у Красной Горки, находясь головным кораблём авангарда флота (эскадры белого флага), а затем в июле же ходил с той же эскадрой между Берёзовыми островами и Гаривалдаем, от северного побережья Финского залива к южному. На 6 декабря 1721 года с 22 другими линейными кораблями находился в гаванях при Кроншлоте.

После войны в июле 1723 года в составе эскадры кораблей Балтийского флота совершал плавания у Ревеля, замыкая кордебаталию флота, а также ходил в практические плавания в Финском заливе. В начале августа того же года стоял вместе с флотом при Кроншлоте, на корабле был поднят флаг шаутбенахта Томаса Сандерса. В следующем 1724 году выходил в плавания к Красной Горке в составе Кронштадтской эскадры, и также как и в предыдущем году принимал участие в практических плаваниях в Финском заливе.

С 1725 по 1727 год «Святой Пётр» находился в готовности в Кронштадтской гавани и согласно рапорту обер-сарваерской конторы, там же в феврале 1727 года находился в починке для участия в кампании 1727 года. В июне того же года вместе с несколькими другими находящимися в Кронштадте кораблями «Святой Пётр» был сорван со своих якорей штормом. В октябре того же года по осмотру кораблей кронштадтской эскадры членами обер-сарваервской конторы на «Святом Петре» были обнаружены «негодности», и корабль было велено чинить.

В кампанию 1728 года «Святой Пётр» был включён в состав Кронштадтской эскадры, однако после указа Верховного тайного совета от  года не вооружался, как и другие корабли эскадры. В течение всей кампании этого года в невооружённом состоянии находился в Кронштадтской гавани.

По именному указу Анны Иоанновны от  было велено осмотреть корабль на предмет его годности к службе в кампании 1734 года или хотя бы к постановке на рейд для парада. По осмотру оказалось что у «Святого Петра» и ряда других кораблей гнилы подводные части, которые на воде починить невозможно. В июне 1735 года корабль постоянно тёк сильнее прежнего (прирост воды в трюме вырос с 17—19 до 27 дюймов в сутки). Контора над портом опасалась его затопления в Военной гавани, поэтому рекомендовало перевести его в более мелкую Среднюю гавань. Что однако не было выполнено, так как там находились ещё неразломанные корабли.

В 1736 году была начата разборка «Святого Петра» в Средней гавани Кронштадта. Однако из-за недостатка служителей и отсутствия эллингов для разломки днищ ещё летом 1740 года остатки не разломанного днища корабля наравне с прочими лежали в месте разборки, ожидая дальнейшего затопления их напротив батарей и «прочих мест, где бы иногда неприятель со своим флотом приставать мог».

Командиры корабля 
В таблице приведены командиры линейного корабля «Святой Пётр» за всё время его службы в составе Российского императорского флота:

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература

Книги

Статьи 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи